Le terme Cuvillier peut se référer à:

Personnalités 

 Alexandre Cuvillier (né en 1986), footballeur français
 Alfred-Auguste Cuvillier-Fleury (1802-1887), journaliste et critique littéraire français
 Armand Cuvillier (1887-1973), intellectuel français
 Augustin dit Austin Cuvillier (1779 - 1849), un des fondateurs de la Banque de Montréal
 Christophe Cuvillier (né en 1962), chef d'entreprise français, CEO d' Unibail-Rodamco-Westfield
 Elian Cuvillier (né en 1960) exégète et théologien protestant français
 Emmanuel Cuvillier (né en 1955), senior économiste Banque mondiale 
 Frédéric Cuvillier (né en 1968), homme politique français
 Jacques Philippe Cuvillier (1774-1857), amiral et gouverneur colonial français
 Jean Cuvillier (1899-1969), micropaéontologue français
 Maurice Cuvillier (1897-1956), auteur français de bande dessinée
 Philippe Cuvillier (1930-2015), diplomate français, ambassadeur de France
 Roger Cuvillier (1922-2019), ingénieur français.

Toponymes 
Rivière Cuvillier, un affluent de la rivière Bell coulant dans Senneterre (ville), dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Lac Cuvillier, un plan d'eau traversé par la rivière Cuvillier dans Senneterre (ville), dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.